Hau eller HAU kan syfta på:

 Hau (gård) – en gård på Gotland
 Hau (måttenhet) – en enhet för att mäta halten av hemagglutinin
 Hau Ruck – ett musikalbum av KMFDM utgivet i december 2005
 Haugesunds flygplats, Karmøy i Norge, med IATA-koden "HAU"
 Hausa – ett afrikanskt språk med ISO-koden "hau"

Personer
 Lene Hau (född 1959), en dansk fysiker